La Nouvelle cuisine est un mouvement culinaire suscité en 1973 par les critiques Henri Gault et Christian Millau.
 Nouvelle Cuisine (Dumplings) est un film hongkongais réalisé par Fruit Chan en 2004.
  - Chanson sortie en 2017 par le groupe japonais Predia.